Список включає всіх суперників національної збірної України в офіційних матчах, починаючи з першого матчу проти збірної Угорщини 29 квітня 1992 року.

Станом на 27 вересня 2022 року збірна України провела 299 матчів (131 вдома, 126 в гостях і 42 на нейтральному полі), з них — вона перемогла у 134, звела в нічию 85 і програла в 80, різниця м'ячів 413—303 (+110). Враховано скасований поєдинок Ліги націй сезону-2020/2021 Швейцарія — Україна, який мав відбутися 17 листопада 2020 року, та в якому відповідно до рішення КДК УЄФА збірній України присуджено технічну поразку з рахунком 0:3.

Усі суперники збірної України з футболу 

 Станом на 27 вересня 2022 року
Загалом збірна України зустрічалася зі збірними 72-х країн.

У збірної України в матчах проти суперника:

Суперники збірної України за конфедераціями 

Загалом збірна України зустрічалася зі збірними 72-х країн, серед яких є:

 51 з теперішніх 54 країн УЄФА (без врахування України, а також збірної Сербії та Чорногорії (Югославії), яка була членом УЄФА)
 7 з теперішніх 47 країн АФК
 6 з теперішніх 56 країн КАФ
 4 з теперішніх 41 країн КОНКАКАФ
 3 з теперішніх 10 країн КОНМЕБОЛ
З жодною з нинішніх 14 країн ОФК збірна України не зустрічалася.

Див. також 
 Суперники жіночої збірної України з футболу

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт Української асоціації футболу
 Газета «Команда» від 27 грудня 2011 № 242 (3811). С. 7

Футбольна збірна України